Абд аль-Узза () — арабское теофорное домусульманское имя, переводится «Раб богини Аль-Узза».

Известные носители 
 Абд аль-Узза ибн Абд аль-Муталлиб (Абу Лахаб) — дядя пророка Мухаммеда.
 Аль-Харис ибн Абд аль-Узза — приёмный отец Мухаммеда.
 Абд аль-Узза ибн Кисай — отец Аль-Хариса ибн Абд аль-Узза.
 Хаттаб ибн Абд аль-Узза — сахаб.
 Халид ибн Абд аль-Узза — сахаб.

См. также 
 Абд

Арабские имена